La pression de chambre, ou pression de combustion dans le domaine de l'astronautique, est la pression des gaz dans la chambre de combustion en cours de fonctionnement.

Le terme correspondant en anglais est chamber pressure et combustion pressure.

Référence  

Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Moteur-fusée